La ligne 52 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Rumst et Malines entre  et .

Histoire 

 : mise en service entre Rumst et Malines Katelijnepoort; écartement du Cap (); traction vapeur, exploitation par la , capital 77.

 : extension de Rumst à Reet et de Rumst à Boom Chapelle Saint-Anne.

 : extension de Boom Chapelle Saint-Anne à Boom Tuyaertstraat.

 : extension de Reet à Aartselaar et Anvers Sud.

 : extension de Malines Katelijnepoort à Malines Nekkerspoel.

 : extension de Malines Nekkerspoel à la gare de Malines par les voies de la ligne Malines - Turnhout (capital 12).

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification de Rumst - Boom Tuyaertstraat.

 : électrification de Anvers Sud - Aartselaar, Aartselaar - Rumst via Reet; nouvelle section en traction électrique entre Aartselaar et Boom Tuyaertstraat.

 : électrification de Walem Pont - Malines Waterloo et Malines Katelijnepoort - Malines Nekkerspoel (section Malines Katelijnepoort - Malines Waterloo déjà électrifiée pour la ligne 1 du réseau de Malines).

 : électrification entre Malines Gare et Malines Nekkerspoel.

 : électrification de Walem Pont - Rumst.

 : extension de Anvers Sud à Anvers Komedieplaats par les voies du tramway urbain via le Britselei.

 : terminus déplacé d'Anvers Komedieplaats à Anvers Rosseveltplaats par les voies du tramway urbain via le Britselei (le terminus sera ensuite déplacé à Anvers Noorderplaats).

 : suppression de la section Rumst Dépôt - Malines Gare et du service 52.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers